NVIDIA Tegra K1 (кодовое название — NVIDIA Logan) — пятое поколение системы на кристалле семейства NVIDIA Tegra, разработанного американской компанией NVIDIA для коммуникаторов, планшетов, смартбуков, игровых консолей и других устройств. Данный чип впервые в истории семейства использует не специальную микроархитектуру графического ускорителя для мобильных устройств, а микроархитектуру Kepler, которая начала применяться в видеокартах класса GeForce 600 и Tesla. Кроме того, компания впервые в семействе Tegra анонсировала переход на архитектуру ARMv8 в специальном варианте K1 с 2 ядрами NVIDIA Denver, хотя все предыдущие чипы Tegra использовали архитектуру ARMv7.

История

Процессор 
Компания анонсировала, что Tegra K1 будет выпущена в двух совместимых по выводам вариантах, использующих разные микроархитектуры процессоров:
 основной четырёхъядерный ARMv7-процессор Cortex-A15 на частоте 2.3 ГГц с теневым ядром-компаньоном Cortex-A15 на пониженной частоте.
 двухъядерный 64-битный ARMv8-совместимый процессор собственной реализации на частоте 2.5 ГГц.
 измеренная независимыми исследователями, общая потребляемая мощность cистемы может доходить до 8 Ватт.

Микроархитектура Denver 
Nvidia реализовала архитектуру ARMv8-A в собственном ядре с микроархитектурой Denver. В нём используется комбинация простого аппаратного декодера ARM-кода и технологии «Dynamic Code Optimization» программной рекомпиляции ARM-кода во внутреннюю систему команд. Denver представляет собой суперскалярную архитектуру с широким командным словом (VLIW) без возможностей по внеочередному исполнению команд (in-order).

Характеристики Denver из Tegra K1:
 Конвейеризованный процессор с одновременным запуском на исполнение до 7 команд
 128 КБ L1 кэш инструкций и 64 КБ L1 кэш данных на ядро. 2 МБ общий L2 кэш
 Denver резервирует 128 МБ оперативной памяти под кэш перекомпилированных инструкций. Этот объём скрыт от ОС.
 Работает на частотах до 2.5 ГГц

Машинный код ARM транслируется в широкие инструкции либо упрощённым аппаратным декодером, либо (для часто исполняющегося кода) путём программной эмуляции (рекомпиляции) во внутренний VLIW-формат. При рекомпиляции инструкции ARM могут быть переупорядочены или даже удалены (если они не влияли на результат), также проводятся различные оптимизации кода. В целом технология рекомпиляции сходна с морфингом от Transmeta.

По сравнению с традиционными out-of-order процессорами, применение программной рекомпиляции позволило создать более энергоэффективный и компактный процессор, при этом увеличив возможности по оптимизации кода. Программный оптимизатор обрабатывает до сотен инструкций, производя раскрутку циклов, переименование регистров, удаление избыточного кода, и переупорядочивая код.

Графический процессор 

Обе редакции системы на чипе используют графический ускоритель, выполненный по микроархитектуре Kepler (GK20A) и обладающий 192 CUDA-ядрами в конфигурации 192:8:4 на частоте до 950 МГц и с производительностью 360 GFLOPS (FP32).

Устройства, использующие Tegra K1

Вариант с 4 ядрами ARM Cortex-A15 (ARMv7) 
 NVIDIA Jetson TK1 — плата для разработчиков под управлением Ubuntu 13.04
 Lenovo ThinkVision — настольный компьютер под управлением Android
 Xiaomi MiPad — планшет под управлением Android
 Google Tango TDK — планшет под управлением Android в рамках проекта Google Tango.
 NVIDIA Shield Tablet — планшет под управлением Android
 Acer Chromebook 13 CB5 — ноутбук под управлением Google Chrome OS
 JXD Singularity S192 — игровая консоль под управлением Android.
 Htc nexus 9 — планшет под управлением Android

Вариант с 2 ядрами NVIDIA Denver (ARMv8) 
 Google Project Tango Tablet
 HTC Nexus 9 — планшет от HTC серии Google Nexus под управлением Android 7.1.1

Поддержка операционных систем 
Android 4.4.2 до 7.0

Примечания

Ссылки 
 

Системы на кристалле
Nvidia
ARM